San Carlo al Corso ist die Bezeichnung von Kirchengebäuden:
 in Mailand: San Carlo al Corso (Mailand)
 in Rom: Santi Ambrogio e Carlo